Florian Schneider-Esleben (1947-2020), musicien allemand ;
 Paul Schneider-Esleben (1915-2005), architecte allemand ;

Paronyme 

 Eßleben-Teutleben est une commune allemande de l'arrondissement de Sömmerda, Land de Thuringe.

Voir aussi 
 
Patronyme germanique